Carretta ima više značenja:
 Carretta, Padova
 Carretta, Vicenza